25-й чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 14 по 16 июня 2013 года в Монтемор-у-Велью (Португалия).

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Каноэ

Байдарка

Медальный зачёт 

|-
|1||align=left|||5||2||1||8
|-
|2||align=left|||4||5||4||13
|-
|3||align=left|||4||3||5||12
|-
|4||align=left|||3||2||4||9
|-
|5||align=left|||3||0||2||5
|-
|6||align=left|||2||2||0||4
|-
|7||align=left|||2||1||1||4
|-
|8||align=left|||1||2||1||4
|-
|rowspan="2"|9||align=left|||1||0||0||1
|-
|align=left|||1||0||0||1
|-
|11||align=left|||0||2||4||6
|-
|12||align=left|||0||2||0||2
|-
|rowspan="2"|13||align=left|||0||1||1||2
|-
|align=left|||0||1||1||2
|-
|rowspan="3"|15||align=left|||0||1||0||1
|-
|align=left|||0||1||0||1
|-
|align=left|||0||1||0||1
|-
|18||align=left|||0||0||2||2
|-
!colspan=2| Итого || 26 || 26 || 26 || 78
|}

Ссылки 
 Результаты чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ 2013 года

Чемпионаты Европы по гребле на байдарках и каноэ
2013 год в гребле на байдарках и каноэ
Чемпионаты Европы в Португалии
гребля на байдарках и каноэ
Июнь 2013 года
Спорт в Португалии в 2013 году